Грэм Пол Робертс (; род. 3 июля 1959 года в Саутгемптоне, Англия) — футболист и тренер, защитник, игравший и выигравший титулы с такими клубами как «Тоттенхэм Хотспур», «Рейнджерс» и «Челси». Шесть раз выходил на поле в составе английской сборной.

Карьера игрока

Ранняя карьера 
Робертс родился в Саутгемптоне, где и начал заниматься футболом в структуре местного клуба с октября 1973 года. В марте 1977, Грэм провалил выпускной школьный экзамен, за что и был исключен из академии. В том же году он окончил обучение в «Портсмуте», и был продан футбольному клубу «Дорчестер Таун», а еще годом позже перешёл в стан соперников своего, уже бывшего клуба, «Уэймут». По окончании сезона, Робертса подписал «Тоттенхэм Хотспур» за £35000.

Тоттенхэм Хотспур 
Грэм Робертс был одним из тех, кто напрямую причастен к успеху северолондонской команды в первой половине 80-х годов. «Шпоры» выиграли два подряд финала Кубка Англии, а также Кубок УЕФА в 1984 году, где Робертс отметился забитым мячом в ответной встрече против «Андерлехта», а также успешно реализовал свою попытку в серии послематчевых одиннадцатиметровых.

Рейнджерс 
Грэм Робертс перешёл в «Рейнджерс» в 1986 году за £450000 и в том же сезоне стал чемпионом Шотландии, а в следующем — обладателем Кубка шотландской лиги. В «дерби Старой Фирмы» в первом круге чемпионата сезона 1987/1988, Грэм был вовлечен в скандал — его одноклубники, Терри Бутчер и Крис Вудс, игрок «Селтика» Фрэнк Макавенни, а нескольким позже и сам Робертс, были удалены за нарушение дисциплины и провокацию беспорядков. Позже, в суде, Робертсу и Макавенни был вынесен вердикт «не доказано», а Бутчер и Вудс были осуждены и оштрафованы. По ходу матча, заменяя удалённого Вудса на позиции голкипера, Робертс бы уличен в распевании вместе с фанатами «Рейнджерс» песни «», являющейся гимном лоялизма Ольстера — идеологии, исторически близкой движению фанатов «Джерс».

Челси 
Грэм был подписан лондонским клубом в августе 1988 года за £475000, где выиграл второй дивизион Футбольной лиги в сезоне 1988/89, а также получил премию игрока года «Челси».

Вест Бромвич Альбион 
В 1990-м перешёл в клуб из Вест Бромвича, где принял решение завершить карьеру футболиста и приступить к работе на тренерском поприще.

Тренерская карьера 
Робертс был главным тренером футбольного клуба «Энфилд» с 1992 по 1994 год. После короткой попытки возобновить карьеру футболиста в составе «Стивениджа», Грэм стал играющим тренером в «Йовил Таун», где пробыл с 1995 по 1998 год. Далее возглавлял «Чешем Юнайтед», «Хартфорд Таун», «Борэм Вуд» Despite leading the club to Division One title, he resigned from the post in July.. В сезоне 2002/2003, Робертс выиграл первый дивизион зоны «Юг» Истмийской лиги с клубом «Каршалтон Атлетик», после чего возглавил «Брейнтри Таун».

В июне 2005 года Робертс возглавил футбольный клуб «Клайд». На тот момент, у «Клайда» был заключен контракт всего лишь с тремя игроками, и новому тренеру пришлось проводить открытый кастинг для того, чтобы укомплектовать команду. Несмотря на все трудности, период его тренерской работы считается одним из самых успешных в новой истории клуба, так как им удалось выбить «Селтик» из розыгрыша Кубка Шотландии в январе 2006 года. А чуть ранее, «Клайд» чуть было не оставил за бортом Кубка шотландской лиги «Рейнджерс», забив им на «Айброкс» два мяча и уступив только в овертайме. Робертс был уволен из клуба в августе 2006-го за расистские заявления.Позже суд признает, что обвинения были «сильно преувеличены и, возможно, не соответствуют действительности», а также назначит компенсацию в размере £32000 за незаконное увольнение.

В сентябре 2010 года, Робертс был нанят федерацией футбола Пакистана в качестве консультанта при тренерском штабе сборной страны. Но уже на следующий месяц работы с Робертсом был заключен контракт, как с новым главным тренером сборной.

В январе 2011-го, Грэм Робертс был объявлен тренером сборной Непала. В марте 2012 года, он ушел в отставку со своего поста после поражения от Туркмении со счётом 3:0 в розыгрыше Кубка вызова АФК.

Награды

В качестве игрока 
Тоттенхэм Хотспур
 Кубок Англии по футболу: 1980/1981, 1981/1982
 Кубок УЕФА: 1983/1984

Рейнджерс
 Премьер-дивизион Футбольной лиги Шотландии:  1986/1987
 Кубок шотландской лиги: 1987/1988

Челси
 Второй дивизион Футбольной лиги:  1988/89

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Дорчестер Таун»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Слау Таун»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Стивенидж»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Уэймут»
Игроки ФК «Йовил Таун»
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Йовил Таун»
Тренеры ФК «Клайд»
Тренеры сборной Пакистана по футболу
Тренеры сборной Непала по футболу